Schelm steht für:

 Schelm, Bezeichnung für einen Witzbold oder Spaßvogel
 Der Schelm, Verlag für nationalsozialistische und antisemitische Literatur

Schelm ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Schelm (1950–1971), deutsche Terroristin

Siehe auch:

 Schelme
 Chełm